Jürgen Kunze ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Kunze (Sprachwissenschaftler) (* 1937), deutscher Sprachwissenschaftler 
 Jürgen Kunze (Mediziner) (* 1939), deutscher Pädiater und Genetiker 
 Jürgen Kunze (Volkswirt) (* 1945), deutscher Volkswirt und Politiker (FDP), MdA Berlin

Siehe auch:
 Jörg Kunze